|-
| 104301 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104302 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104303 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104304 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104305 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104306 - || || 5 de març, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 104307 - || || 2 de març, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 104308 - || || 3 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104309 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104310 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104311 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104312 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104313 - || || 15 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104314 - || || 5 de març, 2000 || Cerro Tololo || Deep Lens Survey
|-
| 104315 - || 2000 FO || 25 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104316 - || || 25 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104317 - || || 25 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104318 - || || 25 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104319 - || || 25 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104320 - || || 26 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104321 - || || 28 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104322 - || || 27 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104323 - || || 27 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104324 - || || 27 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104325 - || || 25 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104326 - || || 29 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104327 - || || 29 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104328 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104329 - || || 25 de març, 2000 || Kleť || Kleť
|-
| 104330 - || || 29 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104331 - || || 29 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104332 - || || 29 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104333 - || || 30 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104334 - || || 30 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104335 - || || 28 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104336 - || || 28 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104337 - || || 28 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104338 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104339 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104340 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104341 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104342 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104343 - || || 28 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104344 - || || 28 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104345 - || || 28 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104346 - || || 28 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104347 - || || 28 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104348 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104349 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104350 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104351 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104352 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104353 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104354 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104355 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104356 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104357 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104358 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104359 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104360 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104361 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104362 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104363 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104364 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104365 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104366 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104367 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104368 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104369 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104370 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104371 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104372 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104373 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104374 - || || 27 de març, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104375 - || || 28 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104376 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104377 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104378 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104379 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104380 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104381 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104382 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104383 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104384 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104385 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104386 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104387 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104388 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104389 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104390 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104391 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104392 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104393 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104394 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104395 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104396 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104397 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104398 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104399 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104400 - || || 29 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
4